Dudley Marjoribanks kan syfta på:

* Dudley Marjoribanks, 1:e baron Tweedmouth (1820–1894), skotsk affärsman och politiker
 Dudley Marjoribanks, 3:e baron Tweedmouth (1874–1935), brittisk militär och hovman